Недвижа́й — фамилия. Известные носители:
 Недвижай, Владимир Александрович (род. 1951) — российский певец (тенор), заслуженный артист РФ (1998).
 Недвижай, Иван Макарович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Недвижай, Людмила Александровна (род. 1957) — российская певица (сопрано), заслуженная артистка РФ (1998).